Madsen har flere betydninger:

 Madsen (maskingevær) – et dansk maskingevær fra Riffelsyndikatet.
 20 mm Madsen maskinkanon - en dansk maskinkanon

Efternavn

 Claus Ruhe Madsen
 Harald Madsen
 Holger Madsen
 Johannes L. Madsen – dansk digter 1942 – 2000
 Karl Madsen
 Michael Madsen
 Mogens Madsen
 Morten Madsen
 Peter Madsen
 Virginia Madsen
 Anders Lund Madsen
 Peter Lund Madsen